Clos bezeichnet:
 Clos (Weinberg), französisch für einen umfriedeten Weinberg

Clos ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Clos (1896–1977), deutscher Landwirt und Politiker, Mitglied des Nassauischen Kommunallandtags  
 Benet Brell i Clos (1786–1850), katalanischer Kapellmeister, Komponist, Organist und Benediktinermönch des Klosters Montserrat 
 Chad le Clos (* 1992), südafrikanischer Schwimmer
 Dani Clos (* 1988), spanischer Rennfahrer
 Dominique Clos (1821–1908), französischer Botaniker und Direktor des botanischen Gartens in Toulouse
 Joan Clos (* 1949), spanischer Politiker; Industrieminister
 José Clos y Pagés (1859–1931), spanischer Geistlicher, Bischof von Zamboanga

CLOS bezeichnet als Abkürzung:
 Common Lisp Object System, objektorientierte Erweiterung der Programmiersprache Common Lisp

Siehe auch:
 Glos
 Cloos
 Close
 Closs
 Klos
 Kloss
 Kloß

CLOS